Сайдинг-Спринг () — название нескольких астрономических объектов:

 Обсерватория Сайдинг-Спринг — австралийская обсерватория,
  — телескоп этой обсерватории
 Обзор Сайдинг-Спринг — проект этой обсерватории по поиску околоземных астероидов и комет,
  — астероид главного пояса,

 несколько комет:
 C/2013 A1 (Макнота) (),
 C/2007 Q3,
 и др.